«В ду́хе Рождества́» () — американский рождественский комедийный музыкальный фильм режиссёра  и сценаристов Андерса и , являющийся современной адаптацией повести Чарльза Диккенса «Рождественская песнь в прозе». Главные роли исполнили Уилл Феррелл, Райан Рейнольдс, Октавия Спенсер,  и .

Фильм вышел в ограниченный прокат США 11 ноября 2022 года, а 18 ноября стал доступен на стриминговом сервисе Apple TV+. Картина получила положительные отзывы от критиков и ещё более положительные от зрителей .

Сюжет 
Современное музыкальное переосмысление классической рождественской повести «Рождественская песнь в прозе».

Актёрский состав 
 Уилл Феррелл — Марли, нынешний Дух Настоящего Рождества, Эбенизер Скрудж, позднее Роберто
 Русский дубляж — Александр Рахленко (речь) и Владислав Кирюхин (вокал)
 Райан Рейнольдс — Клинт Бриггс
 Нико Тироцци — Клинт в возрасте 8 лет
 Томас П. Гиллис — Клинт Бриггс в будущем
 Русский дубляж — Пётр Иващенко (взрослый; речь) и Алексей Бобров (взрослый; вокал)
 Октавия Спенсер — Кимберли
 Русский дубляж — Анастасия Лапина
  — Бонни, Дух Прошлого Рождества
 Русский дубляж — Юлия Горохова
  — 
 Русский дубляж — Артур Иванов
 Марлоу Барклей — Врен/молодая Керри
 Русский дубляж — Злата Осипова
 Лорен Дж. Вудс — Дух Грядущего Рождества
 Трейси Морган озвучил Духа Грядущего Рождества
 Эйми Карреро — Нора
  — Оуэн
 Русский дубляж — Александр Матвеев
 Андреа Андерс — Керри
 Джен Таллок — Венди
 Пи Джей Бирн — мистер Альтели
 Роуз Бирн — Карен
 Гэвин Мэддокс Бергман — Оливер Твист
 Джуди Денч в роли самой себя
 Русский дубляж — Анастасия Лапина
 Джимми Фэллон в роли самого себя
 Русский дубляж — Евгений Толоконников

Производство 
20 сентября 2019 года было объявлено, что  и , одни из создателей фильма «Здравствуй, папа, Новый год!», стали режиссёрами и сценаристами, а также продюсерами фильма посредством своей продюсерской компании Two Grown Men наряду с Уиллом Ферреллом и Джессикой Элбаум из  и Райаном Рейнольдсом и Джорджем Дьюи из Maximum Effort. В следующем месяце стало известно, что компания Apple получила права на показ фильма. Позднее сообщалось, что производственный бюджет фильма составил $60 млн, а вскоре он был увеличен до $75 млн.

Параллельно с объявлением проекта Феррелл и Рейнольдс получили в нём главные роли. Каждый из них получил гонорары в размере $20 млн. 8 февраля 2021 года к актёрскому составу присоединилась Октавия Спенсер и было подтверждено, что Рейнольдс сыграет главного героя Клинт Бриггс Эбенизер Скрудж (персонаж), а Феррелл — Духа Настоящего Рождества. В июне  получила роль Духа Прошлого Рождества.

Съёмочный период начался 6 июля 2021 года и завершился 18 октября.

Премьера 
Фильм «В духе Рождества» вышел в ограниченный прокат США 11 ноября 2022 года, а 18 ноября он стал доступен на Apple TV+.

Маркетинг 
В 2022 году в продажу поступит 12-дюймовый винил с песнями из фильма, где на стороне A записана песня «That Christmas Mornin’ Feeling» в исполнении Феррелла, а на стороне B — «Do a Little Good», исполненная Ферреллом и Рейнольдсом.

Реакция 
На сайте-агрегаторе рецензий Rotten Tomatoes «В духе Рождества» имеет рейтинг 69 % от критиков и 79% от зрителей со средней оценкой 6,1 / 10 при 38 положительных отзывах. Консенсус сайта гласит: «Хотя он и привносит мало нового в традиционные адаптации Диккенса, „В духе Рождества“ имеет настолько гениальное наполнение, что им легко можно время от времени наслаждаться». Metacritic, выставляющий оценки по среднему арифметическому взвешенному, присвоил фильму 54 балла из 100 возможных на основе 20 отзывов, что указывает на «смешанные или средние отзывы».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт 

Фильмы США 2022 года
Рождественские фильмы США
Музыкальные фильмы США
Оригинальные фильмы Apple TV+
Фильмы Шона Андерса
Фильмы, спродюсированные Райаном Рейнольдсом
Фильмы, спродюсированные Уиллом Ферреллом
Фильмы Gloria Sanchez Productions
Фильмы на английском языке